Бастіо́нна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Бастіонна вулиця — вулиця в місті Києві.
 В місті Севастополь:
 1-а Бастіонна вулиця;
 2-а Бастіонна вулиця;
 3-а Бастіонна вулиця;
 4-а Бастіонна вулиця;
 5-а Бастіонна вулиця;
 6-а Бастіонна вулиця.
 Бастіонна вулиця — вулиця в місті Сімферополі

Бастіонна вулиця — вулиця в місті Пскові

Див. також 
 Бастіонний провулок
 Бастіонний проїзд

Вулиці